Francisco Sánchez peut désigner :
 Francisco Sánchez de las Brozas (1523-1601), humaniste et philologue espagnol.
 Francisco Sánchez Muñoz, né en 1925, directeur de la photographie dans le cinéma espagnol
 Francisco Sánchez Gomez (1947-2014) plus connu sous le nom de scène de Paco de Lucía, guitariste espagnol.
 Francisco Sánchez Jover (1960-), joueur de volley-ball espagnol.
 Francisco Sánchez (1962-), scénariste catalan de bandes dessinées.
 Francisco Sánchez Luna (1965-), skipper espagnol.
 Francisco Sánchez Martínez (1967-2022), coureur de fond colombien.